Tilemsi peut être :
 Tilemsi, cours d’eau asséché et vallée du Sahel et affluent du fleuve Niger au Mali ;
 Tilemsi, une commune du cercle de Gao dans la région de Gao au Mali ;
 Tilemsi, une commune du cercle de Goundam dans la région de Tombouctou au Mali.